Подлесный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Подлесный сельсовет — в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Подлесный сельсовет — в Сосновском районе Тамбовской области.